Oxman ist der Familienname folgender Personen: 
 Bernard H. Oxman (* 1941), amerikanischer Jurist und Professor für Völkerrecht
 Neri Oxman (* 1976), amerikanisch-israelische Designerin und Professorin